Kanto bzw. Kantō bezeichnet:

 Kantō, eine Region in Japan
 Kantō-Ebene, eine Ebene in Japan
 eine Region in der Pokémon-Welt
 Kantō-kai, eine Gruppierung der Yakuza
 Kanto (Musik), ein Musikgenre in der Türkei
 die japanische Bezeichnung für das historische Pachtgebiet Kwantung in China